Актино́идное сжа́тие — явление уменьшения атомных и ионных радиусов актиноидов с ростом атомного номера. Аналогичный эффект — лантаноидное сжатие — наблюдается в ряду лантаноидов.

Основная причина актиноидного сжатия заключается том, что у актиноидов, начиная с протактиния, при росте атомного номера электроны заполняют не 6d-орбиталь, а сравнительно глубоко расположенную 5f-орбиталь. Заряд ядра недостаточно экранируется от внешних (7s, 6s, 6p, 6d) электронов, поэтому его рост с увеличением атомного номера приводит к уменьшению радиуса 7s-орбитали и орбиталей с главным квантовым числом 6.

В результате актиноидного сжатия первые трансактиноидные элементы должны обладать радиусами, близкими к их гомологам из 6-го периода.

См. также 
 Лантаноидное сжатие

Примечания

Литература 
 

Периодическая система